Sezon (1997/1998) był 9. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Lewan Chomeriki, który w barwach klubu Dinamo Tbilisi strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Gruzji
1998 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji